Country Life — четвёртый студийный альбом британской рок-группы Roxy Music, записанный летом 1974 и выпущенный Island Records в ноябре. Альбом поднялся до #3 в UK Album Charts (и до #37 в Billboard 200).
Название альбома Брайан Ферри заимствовал у британского журнала Country Life.

В 2003 году альбом занял 387 место в списке журнала Rolling Stone «500 величайших альбомов всех времён».

Об альбоме 
По мнению Стивена Томаса Эрлевайна с AllMusic, музыкальная концепция альбома состоит в тонком балансировании между величественным, полным глухой тревоги рок-звучанием и блещущим элегантностью поп-роком. «Музыканты идеально сводят воедино эти противоположности, а прибавление безукоризненно выверенных текстов, в которых нет ни единого лишнего слова, делает пластинку образцовой», — заключил Эрлевайн.

Список композиций 
Автор всех песен — Брайан Ферри (исключение составляют отмеченные).

Сторона 1
 «The Thrill of It All» — 6:24
 «Three and Nine» (Ферри, Энди Маккей) — 4:04
 «All I Want Is You» — 2:53
 «Out of the Blue» (Ферри, Фил Манзанера) — 4:46
 «If It Takes All Night» — 3:12

Сторона 2
 «Bitter-Sweet» (Ферри, Маккей) — 4:50
 «Triptych» — 3:09
 «Casanova» — 3:27
 «A Really Good Time» — 3:45
 «Prairie Rose» (Ферри, Манзанера) — 5:12

Участники записи 
 Брайан Ферри — вокал, клавишные
 Джон Густафсон — бас-гитара
 Эдди Джобсон — синтезатор
 Энди Маккей — гобой, саксофон
 Фил Манзанера — гитара
 Пол Томпсон — ударные

Примечания

Литература 
 

Альбомы Roxy Music
Альбомы 1974 года
Альбомы на английском языке